Příjmení Chytrý, přechýleně Chytrá, nosí více osobností:

Mužský tvar

 Milan Chytrý (* 1967) – český botanik a fytocenolog, profesor MU v Brně

 Vlastimil Chytrý (* 1980) – český fotbalista
Ženský tvar
 Lucie Chytrá (* 1987) – česká judistka
Podobná příjmení
 Chytra

Související články 
 Chytrý kontrakt
 Chytrý majetek
 Chytrý mobilní telefon – smartphone
 Chytrý ukazatel – smart pointer

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení